Le groupe D de la Coupe du monde de football de 2014, qui se dispute au Brésil du 12 juin au , comprend quatre équipes dont les deux premières se qualifient pour les huitièmes de finale de la compétition. Le groupe D est sur le papier le plus relevé du tournoi, avec notamment trois anciens champions du monde : l'Uruguay, l'Italie et l'Angleterre classés respectivement à la ,  et  du classement mondial FIFA.

Le tirage au sort est effectué le  à Salvador de Bahia.

Au tour suivant, le premier de ce groupe affronte le second du Groupe C et le deuxième de ce groupe affronte le premier du Groupe C.

Résumé 
Ce groupe est l'un des trois présentés comme « groupe de la mort » en alignant trois grandes équipes mondiales. L'Uruguay d'abord, championne du monde en 1930 et 1950, quatrième du précédent mondial, est très attendue en terre sud-américaine. Il en va de même pour l'Italie, championne du monde 2006, éliminée dès le premier tour en 2010, et l'Angleterre, championne du monde en 1966, huitième de finaliste en 2010. Quant au Costa Rica, il est l'outsider de ce groupe. Il crée la surprise dès le premier match en battant l'Uruguay avec la manière (1-3). L'Italie et l'Angleterre, réalisent de leur côté un très beau match, sous la chaleur de l'Arenia Amazônia de Manaus. Ce sont les Italiens qui se montrent finalement les plus incisifs (1-2). Lors de la seconde journée, dans le match des équipes encore à zéro point, l'Angleterre est défaite 1-2 par l'Uruguay qui se relance (doublé de Suárez). L'Angleterre est finalement éliminée après la deuxième victoire surprise du Costa Rica 1-0, contre à l'Italie. Le Costa Rica est déjà qualifié pour le tour suivant. La dernière journée ne compte qu'un seul match à enjeu entre l'Uruguay et l'Italie qui se disputent la deuxième place qualificative. Grâce à une différence de buts favorable les Italiens peuvent se contenter du match nul, mais leur défense finit par céder à dix minutes de la fin. L'Uruguay l'emporte sur le plus petit score (1-0) et se qualifie pour les huitièmes de finale. L'Angleterre sauve l'honneur en obtenant un point face au Costa-Rica (0-0) qui termine en tête du groupe. L'élimination conjuguée de l'Italie et de l'Angleterre, deux des trois favoris du groupe, constitue la seconde surprise de cette compétition après l'élimination prématurée de l'Espagne.

Classement

Première journée

Uruguay - Costa Rica

Angleterre - Italie

Deuxième journée

Uruguay - Angleterre

Italie - Costa Rica

Troisième journée

Italie - Uruguay

Costa Rica - Angleterre

Homme du match

Buteurs

Notes et références

Voir aussi 

 Coupe du monde de football de 2014

D